Черепяги — название населённых пунктов в России:

 Черепяги — деревня в Локнянском районе Псковской области. 
 Черепяги — деревня в Опочецком районе Псковской области. 
 Черепяги — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

См. также 
 Черепягино